Atger ist der Familienname folgender Personen:

 Virginie Atger (* 1984), französische Distanzreiterin
 Xavier Atger (1758–1833), französischer Beamter, Kunstsammler und Mäzen